Ein Papiercomputer bezeichnet

 den Papiercomputer (Vester) von Frederic Vester
 den WDR-Papiercomputer (auch unter dem Namen Know-how-Computer) vom WDR Computerclub